Нова-Униан (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии.
 Нова-Униан (Рондония) — муниципалитет в Бразилии.